212 puede referirse a:

 El año 212 de la era cristiana.
 El proyecto de misil soviético 212.
 El avión de transporte español CASA C-212.
 El helicóptero utilitario estadounidense Bell 212.